Skrakörarna kan syfta på följande platser:

Finland 

 Skrakörarna, Houtskär, Åboland, 
 Skrakörarna, Nagu, Åboland, 

Robotskapade Finlandförgreningar